Коро́вников — русская фамилия. Известные носители:

 Коровников, Александр Венидиктович (1955—2018) — депутат Государственной Думы России VII созыва.
 Коровников, Алексей Васильевич (1929—2009) — российский строитель, внёсший значительный вклад в развитие Перми. Заслуженный строитель Российской Федерации.
 Коровников, Дмитрий Николаевич (1886—1936) — русский военный лётчик, капитан, участник Первой мировой войны, кавалер Георгиевского оружия.
 Коровников, Иван Терентьевич (1902—1976) — советский военачальник, генерал-полковник.